Vartiainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Jenni Vartiainen (née en 1983), chanteuse et compositrice finlandaise
Juhana Vartiainen (né en 1958), économiste et homme politique finlandais
 (né en 1974), guitariste finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois